San Bartolo, un site maya du Guatemala ;
 , une municipalité du département de Totonicapán, au Guatelama ;
 , localité du District de La Mesa dans la province de Veraguas au Panama ;
 San Bartolo, un district du Pérou ;
 Mont San Bartolo dans les Marches en Italie.